Пребуа:

 Пребуа — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. 
 Пребуа, Поль (1927—1997) — известный французский актёр театра и кино, комик, радиоведущий.